Petr Benda je jméno několika významných osob:

 Petr Benda (basketbalista) (* 1982) – český basketbalista hrající Národní basketbalovou ligu
 Petr Benda (matematik) (1916–??) – český pedagog a elementární matematik
 Petr Benda (politik) (* 1971) – český politik, zastupitel Ústeckého kraje
 Petr Benda (výtvarník) (* 1968) – český výtvarník a učitel na gymnáziu v Třebíči